Ларше () — французская фамилия. Известные носители:

 Ларше, Этьен Лоредан (1831—1902) — французский литератор.
 Ларше, Жан-Клод (род. 1949) — видный православный философ, богослов и писатель, церковнослужитель Сербской православной церкви.
 Ларше, Жерар (род. 1949) — французский политик.